Tandpetaren kan avse:

Obelisken i Borås – ett monument i Borås utformad som en obelisk
Obelisken i Söderhamn – en obelisk, vilken härrör från Stockholmsutställningen 1897
Tandpetaren på Söder – det folkliga namnet på ett tidigare utsiktstorn vid dagens Lilla Erstagatan

Se även
 Johnny Tandpetaren –  en italiensk film från 1991 i regi av Roberto Benigni, originaltitel Johnny Stecchino